Als Jocs Olímpics d'Estiu de 1996 celebrats a la ciutat d'Atlanta (Estats Units d'Amèrica) es disputà una prova de beisbol en categoria masculina. La competició es realitzà entre els dies 20 de juliol i 2 d'agost de 1996 a l'Atlanta-Fulton County Stadium.

Comitès participants 
Participaren un total de 160 jugadors de 8 comitès nacionals diferents:

Resum de medalles

Medaller

Resultats

Ronda preliminar 
Dia 1 (20 de juliol)

Dia 2 (21 de juliol)

Dia 3 (22 de juliol)

Dia 4 (23 de juliol)

Dia 5 (24 de juliol)

Dia 6 (25 de juliol)

Dia 7 (27 de juliol)

Dia 8 (28 de juliol)

Dia 9 (29 de juliol)

Dia 10 (30 de juliol)

Resultats

Semifinals (1 d'agost)

Medalla de bronze (2 d'agost)

Medalla d'or (2 d'agost)

Enllaços externs 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  www.sports-reference.com - Beisbol 1996 

Esports als Jocs Olímpics d'estiu de 1996
Beisbol als Jocs Olímpics